D85 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ingle Farm
 D85 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante di cambio della difesa Grünfeld